Александр Петрович Берхман (; 1785—1849) — генерал-лейтенант, участник войн против Наполеона и подавления Польского восстания 1830—1831 годов.

Биография 
Родился  года, происходил из дворян Санкт-Петербургской губернии.

Получив домашнее образование, в 1802 году поступил на службу подпрапорщиком в лейб-гвардии Преображенский полк, с которым в 1805 году участвовал в походе в Австрию и сражался под Аустерлицем. 26 апреля 1806 года произведён в прапорщики.

В 1806—1807 годах Берхман сражался с французами в Восточной Пруссии, участвовал в сражении под Гейльсбергом.

Масон, с 1810 года член петербургской ложи «Елизаветы к добродетели».

В Отечественную войну 1812 года, в чине штабс-капитана, будучи полковым адъютантом, Берхман состоял при князе Багратионе и за отличие в сражении при Бородине был награждён орденом св. Владимира 4-й степени с бантом. В этом же сражении он был ранен ружейною пулею в левую ляжку. После смерти Багратиона, он был назначен состоять по особым поручениям при Кутузове и участвовал в сражениях при Тарутине, Малоярославце и Красном, причём за отличие, оказанное в этих сражениях, был награждён орденом Св. Анны 2-й степени с алмазными знаками. Вскоре после сражения под Красным, Берхман был прикомандирован к корпусу графа Платова и получил в свою команду отдельный отряд, с которым участвовал во всех делах последнего периода Отечественной войны. В сражении под Вильно он стремительно атаковал неприятельскую колонну и, почти уничтожив её, отбил у французов две пушки. За этот подвиг он был произведён в капитаны.

С открытием кампании 1813 года Берхман состоял в распоряжении начальника Главного штаба князя Волконского и участвовал в сражениях при Люцене, Бауцене, Дрездене и Кульме. За Люцен он 14 мая был награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость», а за Кульм — особым прусским знаком Железного креста. Затем он был командирован в корпус Платова и участвовал в сражениях под Альтенбургом и под Лейпцигом.

Вместе с тем ему, как опытному партизану, давались поручения вполне самостоятельные, сопряженные с большой ответственностью и опасностью. Так, он открыл сообщение между русской главной армией и армией наследного принца шведского, за что был награждён шведским орденом Меча. После этого он восстановил связь корпуса Платова с баварской армиею (был награждён баварским орденом Св. Макса), а на обратном пути заставил сдаться на капитуляцию крепость Кенигсгофен, за что был награждён орденом Св. Георгия 4-го класса (№ 2756 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

В 1814 году в составе корпуса Платова, Берхман участвовал в сражениях при Сезанне, Фер-Шампенуазе, Лаоне и Арси-сюр-Об, причём в последнем сражении отбил у французов одну пушку. Последним его подвигом в войну 1814 года было отбитие у неприятеля 405 пленных офицеров испанской службы по дороге от Парижа к Лаону, между Немуром и Монтажи, причём конвоировавшие испанцев 150 французов принуждены были сдаться ему в плен.

Помимо крупных дел, Берхман часто беспокоил французов своими лихими партизанскими налетами, отбивал у них всевозможные военные припасы и все время войны не терял противника из вида и доставлял в главную квартиру армии самые точные сведения о расположении и силах неприятеля.

За выдающуюся боевую службу в кампании 1814 года он был произведён в полковники и награждён орденами Св. Владимира 3-й степени, прусским Pour le Mérite и австрийским Св. Леопольда.

1 января 1816 года Берхман был назначен командиром пехотного короля прусского полка и командовал этим полком семь лет, причём довёл его до блестящего состояния. Произведённый 30 августа 1823 года в генерал-майоры, он 23 января следующего года был назначен командиром бригады, сначала в 12-й пехотной дивизии, а затем во 2-м пехотном корпусе.

Русско-турецкая война 1828—1829 годов снова вызвала Берхмана на боевое поприще. Назначенный командиром 2-й гвардейской пехотной бригады (Семёновский и Гренадерский полки), он прибыл к Варне и принял деятельное участие в осаде и покорении этой крепости, за что был награждён орденом Св. Анны 1-й степени.

В польской войне 1831 года на долю бригады Берхмана выпала самая ответственная задача в деле 9 мая, при Жолтках, где российские войска с трудом удержали за собою переправу через Нарев. За это сражение Берхман был награждён императорской короной к ордену Св. Анны 1-й степени. Затем, 25 и 26 августа Берхман участвовал в штурме передовых укреплений Варшавы и за отличие, оказанное им при этом, 18 октября был награждён золотой шпагой, украшенной бриллиантами, с надписью «За храбрость». Также он получил польский знак отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 2-й степени.

4 октября 1831 года Берхман был назначен командиром 5-й гвардейской пехотной бригады (в 3-й гвардейской пехотной дивизии), а 6 декабря 1833 года был произведён в генерал-лейтенанты. В 1834 году он был назначен начальником 1-й гренадерской дивизии, а в 1836 года членом генерал-аудиториата военного министерства и в этой должности пробыл до смерти.

Кроме перечисленных выше, Берхман имел ещё ордена: Св. Владимира 2-й степени (награждён в 1826 году), Белого Орла и прусский — Красного орла (1818 год).

Был женат на Марии Сергеевне Шкуриной (1786—1850), внучке В. Г. Шкурина.

Скончался  года в Санкт-Петербурге. Был похоронен на Волковом лютеранском кладбище.

Примечания

Литература 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009. — С. 151. — ISBN 978-5-9524-4166-8
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007. — С. 135, 194, 418, 473. — ISBN 978-5-903473-05-2
 
 Берхман Александр Петрович // Список генералам по старшинству. Исправлено по 20-е июня 1840. — , 1844. — С. 115.
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 17 марта. — , 1844. — С. 104.

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Масоны России
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры золотого оружия «За храбрость» с бриллиантами
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Pour le Mérite
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры ордена Красного орла
Рыцари 1-го класса ордена Меча
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище